Apaches ist das englische Wort für Apachen. So bezeichnet werden:

 Apaches (Kriminelle), Pariser Kriminelle zwischen den späten 1800ern und den frühen 1900ern
 Apaches (Band), eine Schweizer Country-Band, die unter dem Namen Angy Burri & The Apaches bekannt wurde.
 Les Apaches, französische Künstlergruppe

Siehe auch:
 Apache